Bo Persson kan syfta på:

Bo Persson (bordtennisspelare)
Bo Persson (ljudtekniker)
Bo Persson (regissör)
Bo Persson (skådespelare)
Bo Persson (basist) - svensk basist

Referenser